Страсбургское соглашение () учреждает Международную патентную классификацию (МПК), которая структурирует области техники в рамках восьми разделов, содержащих около 70 тыс. рубрик. Классификация позволяет определять «предшествующий уровень техники» в рамках патентного поиска документов. Патентный поиск осуществляется, в частности, ведомствами интеллектуальной собственности, изобретателями и рационализаторами, научно-исследовательским учреждениям и иными лицами, имеющими отношение к применению или созданию техники.

Административные функции Соглашения выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности.

По состоянию на 2022 год участниками являются 64 государства.

Примечания

См. также 
 Международная патентная классификация
 Патент
 Интеллектуальная собственность
 Всемирная организация интеллектуальной собственности
 WIPO Lex

Ссылки 
 Текст Страсбургского соглашения о международной патентной классификации (измененного 28 сентября 1979 года) в базе данных WIPO Lex — официальный сайт ВОИС.

Право интеллектуальной собственности
Международные соглашения, администрируемые ВОИС
Договоры по алфавиту
Патентное право